Isuamiut bezeichnet:
 Isuamiut (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Isuamiut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland